Первый дивизион 2006/2007 () — 51-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 11 августа 2006 года и закончился 27 апреля 2007 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Первый дивизион Нидерландов 2006/07 на сайте rsssf.com 

2006/2007
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2006 году
Спорт в Нидерландах в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007